Бондарчук Андрій Іванович (12 грудня 1936) — народний депутат України 1-го скликання.
 Бондарчук Андрій Захарович (1918) — український письменник
Сторінки зі списками однофамільців-тезок